Het tuinfeest (hoorspel), een Nederlands hoorspel van Marie Luise Kaschnitz;
Het Tuinfeest, een jaarlijks terugkerend poëzie-evenement in Deventer